Giscard ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Giscard (1923–1993), französischer Arzt, einer der sieben Brüder der Communauté de Taizé

Siehe auch:
 Giscard d’Estaing